Onomàstica: equivalent llatí d'Antoni. S'hi varen dir diversos personatges:
 Antonius Melissa
 Antonius Athicus
 Antonius Castor
 Antonius Diogenes
 Antonius Felix
 Antonius Flamma
 Antonius Gnipho
 Antonius Honoratus
 Antonius Julianus
 Antonius Liberalis
 Antonius Musa
 Antonius Naso
 Antonius Natalis
 Antonius Novellus
 Antonius Polemo
 Antonius Primus
 Antonius Rufus
 Antonius Saturninus
 Antonius Taurus
 Antonius Thallus